Música
 Honky-tonk és un tipus de bar i també el subgènere de música country del mateix nom

Cinema
 Honky Tonk (pel·lícula de 1929), un drama musical protagonitzat per Sophie Tucker
 Honky Tonk (pel·lícula de 1941), un western protagonitzat per Clark Gable i Lana Turner
 Honky Tonk (pel·lícula de 1974), un western dirigit per Don Taylor
 Honky Tonk Freeway, títol original de la pel·lícula Disbauxa a l'autopista (1981), dirigida per John Schlesinger
 Honkytonk Man, títol original de la pel·lícula L'aventurer de mitjanit (1982), dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood